Derek Bell (1935–2002) – irlandzki muzyk zespołu The Chieftains
 Derek Bell (ur. 1941) – kierowca Formuły 1